Ветшихови́це () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Ветшиховице (Малопольское воеводство) — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства;
 Ветшиховице (Куявско-Поморское воеводство) — село во Влоцлавском повяте Малопольского воеводства;

Другие топонимы 
 Ветшиховице (гмина) — административно-территориальная единица Тарнувского повята Малопольского воеводства.